Черепнин — фамилия. Известные носители:

 
 Черепнин, Иван (1943—1998) — американский композитор.
 Черепнин, Лев Владимирович (1905—1977) — советский историк.
 Черепнин, Леонид Михайлович (1906—1961) — советский учёный-ботаник, доктор биологических наук, профессор.